«Don’t» () — сингл британского певца и автора песен Эда Ширана для его второго студийного альбома × (2014). Изначально песня планировалась в качестве ведущего сингла альбома, но была отклонена в пользу «Sing». Вместо этого сингл был выпущен в iTunes 13 июня 2014 года в качестве второго промо-сингла. Песня «Don’t» официально попала на Contemporary hit radio в США 15 июля 2014 года и была выпущена независимо 24 августа 2014 года в качестве второго сингла с альбома.

Сингл достиг 8-го места в UK Singles Chart. В США он стал первым синглом Ширана из топ-10. Он также вошел в топ-10 в восьми других странах.

История 
Песня возникла из риффа, который Ширан держал в своем телефоне в течение года. Он впервые записал трек с продюсером Бенни Бланко, который также был соавтором под своим настоящим именем Бенджамин Левин. Ширан снова записал его с Риком Рубином. Два продюсера подготовили окончательный вариант.

Текст песни состоит из трех куплетов, которые Ширан подробно описал: Первый куплет — это установка, второй объясняет ситуацию, а третий — результат, с припевом между каждым<ref>{{cite news|last=Graff|first=Gary|date=14 October 2014|title=Ed Sheeran Talks New Album, Jamming With Usher & Skrillex and His 90s Hip-Hop Jam' 'Don't'|url=http://www.billboard.com/Ed-Sheeran-Talks-New-Album-X-Single-Don't-Usher-Skrillex|work=Billboard|access-date=3 November 2015|accessdate=2022-05-07|archivedate=2015-12-23|archiveurl=https://web.archive.org/web/20151223084510/http://www.billboard.com/Ed-Sheeran-Talks-New-Album-X-Single-Don%27t-Usher-Skrillex}}</ref>. Лирическая завязка, она намекает на события, связанные с недолгими отношениями Ширана с некой певицей. Он поет: Для меня и для неё мы зарабатываем деньги одинаково. Четыре города, два самолёта в один и тот же день. Ширан презирал бывшую девушку за то, что она занималась сексом с другим парнем и выразил это в песне. Он рассказал, что написал песню из-за разочарования, и, с точки зрения сюжета, текст говорит сам за себя. Он вспомнил события, которые вдохновили его на написание: […] это была одна из тех ситуаций, когда кто-то кажется очень, очень милым, невинным человеком, и вы принимаете это как должное, а затем все открывается, и вы видите их с другой стороны. Песня оказалась терапевтической, потому что написав её, он почувствовал себя лучше психологически.

Что касается других его песен, Ширан открыто заявил, кто вдохновил лирическое содержание. Но с момента выхода «Don’t» он хранил молчание о том, кому адресована песня. В интервью 2014 года журналу Rolling Stone Ширан заявил, что встречался с несколькими певицами, но Тейлор Свифт среди них не было. В том же интервью упоминаются таблоиды, которые связывают Ширана с Элли Голдинг и Селеной Гомес. 31 октября 2015 года журнал Fuse опубликовал интервью, в котором Ширан говорит: «Don’t» ― это просто песня, которая близка сердцу и определённо открыла дверь, которую я, вероятно, не должен был открывать. Я просто не буду говорить о ком она, потому что… Я имею в виду, что все всё равно знают. Но я просто не буду говорить о ком она, потому что это довольно негативная песня.

Песня написана в тональности фа минор с темпом 92 удара в минуту.

 Выпуск и прием 
Ширан не собирался выпускать песню, потому что текст был терапевтическим и слишком личным. Однако те, кто слышал песню, убедили его выпустить её, так как она была хитовой. Он признался, что чем больше он слушал её, тем больше убеждался, что это хорошая песня. «Don’t» планировалось выпустить в качестве первого сингла с альбома до марта 2014 года, когда была выбрана песня «Sing».

13 июня 2014 года песня «Don’t» стала доступна покупателям, сделавшим предварительный заказ альбома ×, в качестве второго промо-сингла. Примечательно, что текст песни Ширана не подвергнут цензуре в ремиксе Рика Росса так как в альбомной версии. Песня официально попала на американское радио Contemporary hit radio 15 июля 2014 года.

Джейсон Липшутц из Billboard'' написал: Песня показывает, что Ширан не боится быть опасным или даже откровенным.

Коммерческий успех 
В Великобритании песня достигла 8-го места в чарте UK Singles Chart на девятой неделе своего пребывания в чарте. По состоянию на сентябрь 2017 года фактические продажи песни составили 399 000 копий, а также 67 миллионов стримов, что в общей сложности составляет 1 073 000 единиц в Великобритании.

В США «Don’t» достиг 9-го места в чарте Billboard Hot 100. Это был первый сингл Ширана, попавший в топ-10 этого чарта. По состоянию на январь 2015 года в США было продано 1 464 000 цифровых копий сингла.

Видеоклип 
Сопровождающее музыкальное видео было выпущено на YouTube 4 августа 2014 года и снято режиссёром Эмилем Навой. Ширан ненадолго появляется в эпизодической роли.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации 

!scope="col" colspan="3"| Streaming
|-

Примечания

Ссылки 

Песни Эда Ширана
Песни, написанные Бенни Бланко
Песни, написанные Эдом Шираном
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Песни, спродюсированные Бенни Бланко
Синглы Asylum Records